Клемешов — фамилия; имеет женскую форму Клемешова.

 Известные носители 
 Клемешов, Александр Анатольевич (псевдоним:  Алекс де Клемешье) — российский писатель-фантаст, соавтор Сергея Лукьяненко.
 Клемешов, Виктор (настоящая фамилия: Клемешов) — российский певец и музыкант-мультиинструменталист. Примечания